Fenton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carroll Lane Fenton
 Mildred Adams Fenton
 M. Brock Fenton